Die C-USA Men’s Tennis Championship 2013 war ein Herren-Mannschaftswettbewerb im Bereich des College Tennis. Austragungsort war Memphis, Tennessee. Als Gastgeberin fungierte die University of Memphis, die das Turnier durch einen Finalsieg über Tulsa auch gewinnen konnte.

Turnierplan

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)

Einzelnachweise 

College-Tennis-Saison 2012/13
Tennisturnier 2013
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)
College-Tennis-Turnier
Herrentennisturnier
Conference USA